est une expression anglo-saxonne signifiant « tais-toi et danse ». Elle peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , duo de danse music anglais.

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de Paula Abdul sorti le .
 Shut Up and Dance, album de l'Orchestre national de jazz, sorti .

Chanson 

 , chanson d'Aerosmith présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Walk the Moon présente sur l'album  sorti le .